Niemcy:
 Naunheim – dzielnica Wetzlar
 Naunheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz